A-League 2006/2007 – druga edycja piłkarskiej ligi A-League. W rywalizacji brało udział 8 zespołów.

Start sezonu został poprzedzony rozgrywkami Pre-Season Challenge Cup. W trakcie sezonu zasadniczego drużyny rozegrały 21 kolejek ligowych, w okresie od 25 sierpnia 2005 do 21 stycznia 2006. Seria finałowa rozgrywek rozpoczęła się 26 stycznia, a zakończyła 18 lutego 2007. Mistrzostwo kraju zdobyła drużyna Melbourne Victory FC pokonując w finale drużynę Adelaide United FC. 

W trakcie trwania sezonu zasadniczego zespół New Zealand Knights FC stracił licencję na kolejny sezon, decyzję podjął zarząd Football Federation Australia z powody m.in.: problemów finansowych i słabych wyników osiąganych przez klub. 

Sponsorem tytularnym rozgrywek był koncern samochodowy Hyundai Motor Company Australia, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Hyundai A-League.

Uczestnicy sezonu 2006/2007 

 Adelaide United FC
 Central Coast Mariners FC
 Melbourne Victory FC
 Newcastle United Jets FC
 New Zealand Knights FC
 Perth Glory FC
 Queensland Roar FC
 Sydney FC

Pre-Season Challenge Cup 2006 

Druga edycja rozgrywek Pre-Season Challenge Cup została rozegrana w okresie od 15 lipca do 19 sierpnia 2006 roku. Rozgrywki podzielone były na dwa etapy: fazę grupową i rundę play-off. Triumfatorem rozgrywek została drużyna Adelaide United FC, która w finale pokonała zespół Central Coast Mariners FC. Faza grupowa dodatkowo złożona była z kolejki bonusowej w której to zespoły z Grupy A i B zagrały przeciwko sobie, ponadto za strzelenie w rundzie bonusowej 2 goli przyznawano 1 punkt, 3 goli przyznawano 2 punkty, powyżej 4 goli przyznawano 3 punkty. 

W celu spopularyzowania piłki nożnej w Australii część spotkań rozgrywana była w następujących miastach i regionach australijskich: Canberra, Gold Coast, Launceston, Orange, Port Macquarie, Sunshine Coast, Tamworth, Toowoomba i Wollongong.

Finał

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 2005/2006, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 2005/2006.
b) Cztery najlepszy drużny awansowały do serii finałowej rozgrywek.
c) Awans do Azjatyckiej Ligi Mistrzów 2008 (ACL): uzyskał mistrz kraju w sezonie 2006/2007 i finalista meczu Grand Final 2006/2007.
d) Uwagi: 1 Sydney FC zostało ukarane przez FFA po 18. kolejce -3 punktami z powodu przekroczenia pułapu wynagrodzeń w sezonie 2005/2006.

Miejsca po danych kolejkach

Seria finałowa

Ćwierćfinał

Ćwierćfinał (rewanże)

Półfinał

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 2007

Melbourne Victory FC PIERWSZY TYTUŁ

Statystyki meczu 
 Strzały: 22-14
 Strzały celne: 15-9
 Posiadanie piłki: 51%-49%
 Rzuty rożne: 5-5
 Faule: 12-23
 Spalone: 4-1
 Żółte kartki: 1-5
 Czerwone kartki: 0-1

Statystyki

Strzelcy 

Źródłó: http://www.ultimatealeague.com

Frekwencja 
W sezonie zasadniczym 2006/2007 łącznie mecze A-League obejrzało 1 084 550 kibiców, średnia na mecz wyniosła 12 911 widzów.

Źródło: http://www.ultimatealeague.com/

W trakcie serii finałowej sezonu 2006/2007 na stadionach zasiadło 177 682 widzów, średnia na mecz wyniosła 29 614 widzów. Mecz Grand Final o mistrzostwo kraju zgromadził największą publiczność, na stadionie Telstra Dome w Melbourne zasiadło 55 436 widzów.

Nagrody 
 Johnny Warren Medal: Nick Carle (Newcastle United Jets)
 Joe Marston Medal: Archie Thompson (Melbourne Victory)
 Trener roku: Ernie Merrick (Melbourne Victory)
 Nagroda Fair Play: Perth Glory FC
 Sędzia roku: Mark Shield

Przypisy 

sezon
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Australii
2006 w Nowej Zelandii
2007 w Australii
2007 w Nowej Zelandii